Macronaria — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів, що існувала протягом юри та крейди (156-66 млн років тому). Назва «Macronaria» перекладається як «великі ніздрі» та ґрунтується на наявності великих носових отворів, що розміщувались високо на голові. Клада містить основну групу — Titanosauriformes та ряд базальних форм. До групи входять найважчі, найвищі та найдовші динозаври усіх часів.

Класифікація 
Систематика за Mannion et al. (2013) та D'Emic (2012).
 Клада Macronaria
 Abrosaurus
 Aragosaurus
 Daanosaurus
 Dongbeititan
 Galveosaurus
 Janenschia
 Lusotitan
 Родина Camarasauridae
 Клада Titanosauriformes
 Australodocus
 Baotianmansaurus
 "Brachiosaurus nougaredi"
 Duriatitan
 Fukuititan
 Fusuisaurus
 Jiutaisaurus
 Ornithopsis
 Sonorasaurus
 Родина Brachiosauridae
 Група Somphospondyli
 Agustinia
 Angolatitan
 Argentinosaurus
 Astrophocaudia
 Brontomerus
 Chubutisaurus
 Diamantinasaurus
 Gobititan
 Huanghetitan
 Liubangosaurus
 Ligabuesaurus
 Malarguesaurus
 Pelorosaurus
 Phuwiangosaurus
 Pukyongosaurus
 Ruyangosaurus
 Sauroposeidon
 Sonidosaurus
 Tangvayosaurus
 Tastavinsaurus
 Wintonotitan
 Unnamed Clade
 Erketu
 Qiaowanlong
 Yunmenglong
 Родина Euhelopodidae
 Група Titanosauria

Філогенія 
Філогенічна кладограма за José L. Carballido, Oliver W. M. Rauhut, Diego Pol and Leonardo Salgado (2011).

Спрощена кладограма Macronaria за D'Emic (2012).

Примітки 

Завроподи